JLH ist Abkürzung für
Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie
Flughafen Arlington Heights, Illinois, USA, IATA-Code

Abkürzung